Каульбах () — немецкая фамилия.

Династия художников Каульбах 
 Каульбах, Вильгельм фон (1805—1874) — немецкий художник;
 Каульбах, Герман фон (1846—1909) — немецкий художник, сын Вильгельма фон Каульбаха;

Другие 
 Каульбах, Георг (1866—1945) - немецкий художник-импрессионист.

Художественные династии